Christophe Lemaitre (ur. 1990) – lekkoatleta francuski, sprinter
 Georges-Henri Lemaître (ur. 17 lipca 1894 w Charleroi – zm. 20 czerwca 1966 w Leuven) belgijski ksiądz katolicki i astronom.
 (1565) Lemaître (1948 WA) – planetoida z grupy przecinających orbitę Marsa